Zulueta peut faire référence à :

Patronymes 
 Iván Zulueta (1943-2009), réalisateur et designer espagnol.
 Leo Zulueta (né en 1952), artiste tatoueur américain.
 Julián de Zulueta (1814 - 1878), négoçiant d'esclaves et homme politique espagnol.
 , homme politique espagnol fils du précédent.
 Luis Octavio de Toledo y Zulueta (1857-1934), mathématicien espagnol.
 Luis Zulueta y Escolano (1878-1964), écrivain, universitaire et homme politique espagnol.
 Rafael Merry del Val y Zulueta (1865-1930), cardinal espagnol.

Toponymes  
 , localité espagnole de la Cuenca de Pampelune.
 , localité cubaine de la Province de Villa Clara.

Divers 
 Prix Zulueta d’interprétation féminine, ancien nom de la Coquille d'argent de la meilleure actrice. Prix Zulueta d'interprétation masculine, pour la Coquille d'argent du meilleur acteur.